Флаг муниципального образования «Матве́ево-Курга́нское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 мая 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7119.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Матвеево-Курганское сельского поселения в синем, зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В скошенном слева лазоревом и изумрудном поле серебряная волнистая перевязь, сопровождаемая в лазури — золотым церковным куполом, в изумруде двумя золотыми разбойничьими ножами, положенными в пояс друг над другом остриями в противоположные стороны».

Обоснование символики 
Белая волнистая полоса символизирует реку Миус.

Церковный купол символизирует построенную в 1858—1862 годах деревянную церковь в честь святого Николая Чудотворца.

Разбойничьи ножи — много лет тому назад среди старожилов Матвеева Кургана ходила легенда: в далёкую старину на этой территории действовали местный «Робин Гуд» — беглый казак по имени Матвей с сотоварищем Савкой. Они грабили купцов, чумаков, проезжих и прохожих, передвигавшихся по степному шляху, проходившему мимо одного кургана, близ реки Миус, и раздавали награбленное беднякам. Купцы его подстерегли и убили. В память о Матвее бедняки шапками сносили землю к месту его гибели, так возник курган, который впоследствии получил название Матвеев Курган.

Цветовая гамма — характерна для данной местности:

синий цвет — казачество и малороссы;

зелёный цвет — символ сельского хозяйства;

волнистая полоса в сочетании с зелёной частью символизирует часть кургана, в котором, по легенде, был захоронен разбойник Матвей.

Примечания